Туннелирование — термин, который может относиться к следующим областям:

 Туннельный эффект в квантовой механике.
 Туннелирование — способ инкапсулирования сетевых протоколов.
 Туннелирование — мультфильм Ивана Максимова 2005 года.

См. также 
 Тоннель (значения)